Лина Стасюнайте (, род. 23 августа 1977) — литовская шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин (1995).

Бронзовый призер чемпионатов Литвы 1994 и 1998 гг. (в 1994 г. разделила 2—3 места с И. Рудайтите и уступила ей по дополнительным показателям). В чемпионатах 1999 и 2000 гг. участвовала в дележе 3-го места (бронзовые медали получили другие шахматистки).

В составе сборной Литвы участница шахматных олимпиад 1994 и 1998 гг., всемирных интеллектуальных игр 2008 г. (командный турнир по блицу и рапиду).

Участница юношеского чемпионата Европы 1993 г. (в категории до 16 лет).

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Л. Стасюнайте в базе Chessgames
 Личная карточка Л. Стасюнайте на сайте 365Chess

 Шахматисты Литвы
 Шахматисты XX века
 Шахматисты XXI века
 Участники шахматных олимпиад
 Мастера ФИДЕ по шахматам